Anthropoid (ang.) – angielskie określenie na przedstawieciela infrarzędu małpokształtnych
 Operacja Anthropoid – kryptonim operacyjny zamachu na Reinharda Heydricha
 Anthropoid (film)

Zobacz też 
 Antropoid, Anthropoidea